733